SOS – sygnał alarmowy

 S.O.S. – album rumuńskiej grupy Akcent
 S.O.S. – album czeskiej grupy Arakain
 S.O.S. – album zespołu The Analogs
 SOS – album zespołu Die Antwoord

 S.O.S. – singel ABBA
 S.O.S. – singel ABC
 S.O.S. – singel Kasi Cerekwickiej
 S.O.S. – singel zespołu Jonas Brothers
 SOS – singel Rihanny
 SOS – singel Avicii
 S.O.S. – singel Mateusza Ziółki

 S.O.S. – francuski film z 1941 roku
 S.O.S. – odcinek serialu Zagubieni
 S.O.S. – polski serial sensacyjny z 1974

Zobacz też 
 Soos
 Sos